Mechanicsville kan syfta på:

 Mechanicsville, Iowa
 Mechanicsville, Maryland
 Mechanicsville, Virginia